

Калмаково — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Калмаково — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан